Московско-Ку́рская желе́зная доро́га — казённая железная дорога в России, существовавшая в период с 1866 по 1918 годы. Проходила по территории Московской, Тульской, Орловской, Курской, Рязанской губерний. Дорога связывала центр России с юго-восточными районами страны.

История 

В мае 1864 года издан указ о строительстве железнодорожной линии Москва — Орёл. Эта линия являлась головным участком Южной железной дороги. 2 декабря 1865 года утверждается план линии от Орла до Курска. Строительство дороги возглавлял В. С. Семичев, в изысканиях участвовали В. А. Панаев, Н. И. Антонов, В. Ф. Голубев. Строилась дорога силами вольнонаёмных рабочих и солдат.

На дороге было построено несколько депо, 19 станций были оборудованы грузовыми платформами и складами.

Линия Москва — Серпухов открыта 17 ноября 1866 года, Серпухов — Тула открыта в 1867 году, от Тулы до Орла — 15 августа, а до Курска — 7 сентября 1868 года. Протяженность дороги на 1868 год 542,7 км. Максимальный продольный уклон пути на железной дороге был 8 ‰, наименьший радиус кривых в поворотах — 640 м .

Через несколько лет после строительства дороги, с целью увеличения провозной способности дороги, была начата реконструкция: заменялись лёгкие рельсы, подсыпался балласт, увеличивалось число станций.

Здание Курско-Нижегородского вокзала в Москве построено в 1894—1896 годах по проекту архитектора Н. И. Орлова, при участии М. А. Аладьина. Несколько зданий построено по проектам архитектора М. Ю. Арнольда.

Московско-Курская железная дорога, построенная на государственные деньги, в период 1871—1893 годы принадлежала акционерному обществу Московско-Курской железной дороги. В 1893—1895 годы дорога была объединена с Московско-Нижегородской железной дорогой и Муромской железной дорогой. Управление этой объединённой казённой железной дорогой располагалось в Москве.

В мае 1918 года была передана НКПС. В 1953 году была объединена с Московско-Донбасской дорогой и была сформирована Московско-Курско-Донбасская железная дорога. По состоянию на 2010 год основные линии железной дороги входили в состав Московской железной дороги.

Станции 
 Москва-Курская
 Москва-Товарная-Курская
 Царицыно
 Подольск
 Серпухов
 Тула
 Скуратово
 Песочная. Узловая станция: Болховская ветвь
 Орёл I-й Курский. Узловая станция: Орловско-Витебская ж. д. (с 1895 года — Риго-Орловская ж. д.).
 Орёл II-й Витебский
 Становой колодезь
 Еропкино
 Змиёвка
 Глазуновка
 Малоархангельск
 Поныри
 Возы
 Золотухино
 Свобода (до 1931 года — Коренная пустынь)
 Курск. Узловая станция с 1868 года: Курско-Киевская и Курско-Харьково-Азовская ж. д.

Источники архивные 
 РГИА, ф. 446, оп. 26, д. 12. Доклад № 16. 2 августа 1865 г. «Об осмотре работ Московско-Орловской ж. д.»
 
 РГИА, ф. 446, оп. 26, д. 13. Доклад № 12. 3 июня 1866 г. «Об осмотре работ по устройству Московско-Курской ж. д.»
 РГИА, ф. 446, оп. 26, д. 17. Доклад № 72. 13 августа 1870 г. «О взыскании штрафа с заводчиков братьев Струве за просрочку поставки материалов для устройства второго пути на Московско-Сергиевском участке Московско-Курской жел. дор.»
 
 РГИА, ф. 350, оп. 90, дд. 64-105. Общие материалы. Отчёты. Чертежи. Планы станций.
 РГИА, ф. 446, оп. 27, д. 17. Доклад № 131 от 29 июня 1878 г. «Об открытии правильного движения поездов по соединительной ветви между вокзалом Московско-Курской дороги и городом Курском».

Примечания

Ссылки 
 Лекция Натальи Шашковой «Ансамбль Московско-Курской железной дороги: история, образы, авторы» // Музей Архитектуры. 24 марта 2020.

Железные дороги Российской империи